Дэ́вид Брукс ():
  (1756—1838) — американский военный и политический деятель, член Палаты представителей (1797—1799).
  (1924—2002) — британский регбист и спортивный функционер, президент Регбийного союза Англии (1981—1982).
  (род. 1934) — британский политик, член Палаты лордов (1998—1999).
  (род. 1939) — американский хоккеист, участник Олимпийских игр (1964).
  (род. 1953) — австралийский поэт и писатель, номинант на премии Aurealis за роман в жанре фэнтези и ужасов (1995).
 Брукс, Дэвид (род. 1961) — комментатор газеты The New York Times.
  (род. 1962) — австралийский игрок в регбилиг, финалист лиги Нового Южного Уэльса и Кубка Panasonic в составе клуба «Балмейн Тайгерс» (1988).
 Брукс, Дэвид (род. 1997) — валлийский футболист.